«Pimpin’ All Over the World» — финальный сингл Лудакриса и Bobby Valentino из альбома The Red Light District, который был спродюсирован Polow da Don и Donnie Scantz. «Pimpin’ All Over the World» был хорошо принят в Billboard Charts, достигнув 9 строчки в Hot 100 и 2 строчки на Hot Rap Tracks.

Чарты

Примечания 

 The Red Light District 
 Artist Chart History

Ссылки 
 

Синглы Лудакриса
Синглы Def Jam Recordings